Szivárvány hadművelet, az Izraeli Honvédelmi Erők katonai művelete 2004. május 12–24. között a Gázai övezetben
 Szivárvány hadművelet, a szír hadsereg hadművelete (2014–2015) a szíriai polgárháború idején